Een republikeinse garde is een overheidsorganisatie, meestal van militaire aard, in landen die de republiek als staatsvorm hebben.

De republikeinse garde is verantwoordelijk voor de bescherming van de president en de regering. Er wordt ook wel gesproken van een presidentiële garde als de bescherming specifiek voor de president is. De term is afkomstig van de Franse Garde républicaine.

Zie ook
Nationale Garde (doorverwijspagina)
Iraakse Republikeinse Garde

Republiek
Militaire eenheid